Санта Елена Дос има више значења:

 Санта Елена Дос, Сан Хосесито (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Елена Дос (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику